Дурново́ (Дурные, Дурновы) — два русских дворянских рода, из которых наиболее знаменитый представляет собой ветвь рода Толстых (потомство Индриса).

Дурново внесены в VI часть дворянских родословных книг  Вологодской, Калужской, Костромской, Московской, Орловской, С.-Петербургской, Тамбовской и Тверской губерний.

Происхождение и история рода 
По родовому преданию, в 1353 году «в Чернигов из Цесарского государства выехал муж честен рода Индрис, а по крещении названный Леонтием, с двумя сыновьями, Константином и Фёдором». Боярин Черниговский Константин Леонтьевич имел внука Андрея Харитоновича, которого великий князь Василий Васильевич по приезде в Москву прозвал Толстым и от него пошли Толстые. У Андрея был правнук Василий Юрьевич Толстый по прозванию Дурной, от сына которого Фёдора Васильевича Дурново и пошли Дурново. 

Родоначальником в Бархатной книге назван Микула Фёдорович Дурново, внук Василия Юрьевича Толстого (середина XV века) по прозванию Дурной. Из числа его братьев от Данилы происходят дворяне Даниловы, а от Василия — Васильчиковы. Григорий Васильевич Дурново находился 3-м воеводою одиннадцатого сторожевого полка в Шведском походе (1549). Малоярославский дворянин Константин Семёнович подписал грамоту об избрании на царство Михаила Фёдоровича Романова (1613).

Обер-гофмаршал Дмитрий Николаевич Дурново (1769—1834), сын генерал-аншефа Николая Дмитриевича (1725—1816), стал богачом после брака с Марией Никитичной Демидовой. Он приобрёл в Петербурге дом на Английской набережной и дачу П. П. Бакунина на Охте. Оба владения были им значительно перестроены. Позднее принадлежали его внуку П. П. Дурново, который занимал пост московского губернатора (1872-1878).

Герб Дурново практически совпадает с гербом «родительского» по отношению к ним рода Толстых.

Геральдика 
Геральдическая традиция в роде Дурново начала складываться еще в конце XVII века. На печати стольника и воеводы Евстафия Павловича Дурново (1694), изображен герб, напоминавший польский герб Ostoja (Остоя).

В апреле 1791 года генерал-поручик и сенатор Николай и генерал-майор Сергей Дмитриевичи Дурново просили внести их в дворянскую родословную книгу Московской губернии. При этом они предоставили герб потомства Идриса, о котором писали, что его «издревле имеют».

Костромские Дурново 
Другой род Дурново известен с XVII века и внесён в I часть родословной книги Костромской губернии.

Известные представители 

 Дурново Андрей Истомич — погиб при осаде Смоленска (1634).
Дурново Савелий Иванович — ранен при осаде Смоленска (1634).
Дурново Савин (Сава) Константинович — воевода в Кромах (1638-1641), в Переславле-Рязанском (1651).
 Дурново (Дурный) Герасим Федотович — воевода в Кетском остроге (1646–1649).
 Дурново (Дурной) Михаил Михайлович — воевода в Мещовске (1648-1652).
 Дурново Михаил Федотович — воевода в Красноярске (1649).
 Дурново (Дурнов) Никита Иванович — воевода в Боровске (1654).
 Дурново Михаил Саввинович — воевода в Серпухове (1659).
 Дурново Степан Иванович — воевода в Малом-Ярославце (1664-1665).
 Дурново Потап Михайлович — воевода в Мещовске (1675), участник Крымского похода (1678).
 Дурново (Дурной) Иван Иванович — воевода в Пелыме (1684–1686).
 Дурново Игнатий Иванович — воевода в Туринске (1686–1687).
 Дурново Иван Иванович — воевода в Пелыме (1684–1686), Нарыме и Кетском остроге (1689).
 Дурново Иван Герасимович — стольник, воевода в Серпейске (1691).
 Дурново Борис Иванович — воевода в Мосальске (1691–1692).
 Дурново Нефёд Петрович — стольник, воевода в Нарыме и Кетском остроге (1693).
 Дурново Семён Иванович — стольник. воевода в Пелыме (1693).
 Дурново Иван Данилович — погиб при осаде Азова (24 июня 1696).

Примечания

Литература 
 

 
 Дело Департамента Герольдии Правительствующего Сената о внесении в Гербовник герба Дурново по Калужской, Московской, Орловской и Тамбовской губ. 1875 г.  РГИА, ф.1343, оп.20, д.3810а

 
Дворянские роды, на гербах которых изображён ключ